FCI steht als Abkürzung für:

 Federal Correctional Institution, verschiedene US-amerikanische Bundesgefängnisse
 Fédération Cynologique Internationale, kynologischer Weltverband
 Federazione Ciclistica Italiana, italienischer Radsportverband
 FC Ingolstadt 04, Fußballverein
 FC Ismaning, Sportverein
 Fluorosis Community Index, siehe Zahnfluorose#Community Index of Dental Fluorosis
 Fonds der Chemischen Industrie
 Fortis Corporate Insurance, niederländischer Versicherer, siehe Amlin Corporate Insurance
 Functional Capacity Index
 FCI Electronics, singapurisches Elektronikunternehmen

Abkürzung